Естасион де Кирио има више значења:

 Естасион де Кирио (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Естасион де Кирио, Кирио (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику